Wassiljewka (russisch ) ist der Name folgender Dörfer, ländlicher Siedlungen und Weiler in Russland:
 in der Region Altai:
 Wassiljewka (Region Altai, Chabary), im Rajon Chabary
 Wassiljewka (Region Altai, Ust-Kalmanka), im Rajon Ust-Kalmanka
 in der Oblast Amur:
 Wassiljewka (Amur)
 in der Republik Baschkortostan:
 Wassiljewka (Baschkortostan, Archangelskoje), im Rajon Archangelskoje
 Wassiljewka (Baschkortostan, Ischimbai), im Rajon Ischimbai
 Wassiljewka (Baschkortostan, Jermekejewo), im Rajon Jermekejewo
 Wassiljewka (Baschkortostan, Meleus), im Rajon Meleus
 Wassiljewka (Baschkortostan, Scharan), im Rajon Scharan
 Wassiljewka (Baschkortostan, Silair), im Rajon Silair
 Wassiljewka (Baschkortostan, Sterlitamak), im Rajon Sterlitamak
 Wassiljewka (Baschkortostan, Tschekmagusch), im Rajon Tschekmagusch
 in der Oblast Belgorod:
 Wassiljewka (Belgorod, Nowy Oskol), im Rajon Nowy Oskol
 Wassiljewka (Belgorod, Prochorowka, Petrowka), im Rajon Prochorowka, Landgemeinde Petrowka
 Wassiljewka (Belgorod, Prochorowka, Prelestnoje), im Rajon Prochorowka, Landgemeinde Prelestnoje
 Wassiljewka (Belgorod, Rakitnoje), im Rajon Rakitnoje
 in der Oblast Brjansk:
 Wassiljewka (Brjansk, Mglin), im Rajon Mglin
 Wassiljewka (Brjansk, Starodub, Woronok), im Rajon Starodub, Landgemeinde Woronok
 Wassiljewka (Brjansk, Starodub, Krasny Oktjabr), im Rajon Starodub, Landgemeinde Krasny Oktjabr
 in der Region Chabarowsk:
 Wassiljewka (Chabarowsk, Bikin), im Rajon Bikin
 Wassiljewka (Chabarowsk, imeni Laso), im Rajon imeni Laso
 in der Oblast Irkutsk:
 Wassiljewka (Irkutsk)
 in der Oblast Iwanowo:
 Wassiljewka (Iwanowo)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Wassiljewka (Kaliningrad), im Rajon Osjorsk (bis 1947 Neuhöhe, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Kurland (Wassiljewka), im Rajon Osjorsk (bis 1950 Kurland bzw. Curland, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen) [nicht mehr existent]
 in der Oblast Kaluga:
 Wassiljewka (Kaluga)
 in der Oblast Kemerowo:
 Wassiljewka (Kemerowo)
 in der Republik Komi:
 Wassiljewka (Komi)
 in der Oblast Kostroma:
 Wassiljewka (Kostroma)
 in der Region Krasnodar:
 Wassiljewka (Krasnodar, Kalininskaja), im Rajon Kalininskaja
 Wassiljewka (Krasnodar, Noworossijsk), im Stadtkreis Noworossijsk
 Wassiljewka (Krasnodar, Sotschi), im Stadtkreis Sotschi
 in der Region Krasnojarsk:
 Wassiljewka (Krasnojarsk, Idrinskoje), im Rajon Idrinskoje
 Wassiljewka (Krasnojarsk, Irbeiskoje), im Rajon Irbeiskoje
 Wassiljewka (Krasnojarsk, Tjuchtet), im Rajon Tjuchtet
 Wassiljewka (Krasnojarsk, Uschur), im Rajon Uschur
 in der Oblast Kurgan:
 Wassiljewka (Kurgan)
 in der Oblast Kursk:
 Wassiljewka (Kursk, Kastornoje), im Rajon Kastornoje
 Wassiljewka (Kursk, Konyschewka), im Rajon Konyschewka
 Wassiljewka (Kursk, Lgow), im Rajon Lgow
 Wassiljewka (Kursk, Medwenka), im Rajon Medwenka
 Wassiljewka (Kursk, Pristen), im Rajon Pristen
 in der Oblast Lipezk:
 Wassiljewka (Lipezk, Dobrinka), im Rajon Dobrinka
 Wassiljewka (Lipezk, Ismalkowo), im Rajon Ismalkowo, Landgemeinde Wassiljewka
 Wassiljewka (Lipezk, Ismalkowo, Petrowskoje), im Rajon Ismalkowo, Landgemeinde Petrowskoje
 Wassiljewka (Lipezk, Jelez), im Rajon Jelez
 Wassiljewka (Lipezk, Krasnoje), im Rajon Krasnoje
 Wassiljewka (Lipezk, Lebedjan), im Rajon Lebedjan
 Wassiljewka (Lipezk), im Rajon Lipezk
 Wassiljewka (Lipezk, Terbuny), im Rajon Terbuny
 Wassiljewka (Lipezk, Usman), im Rajon Usman
 Wassiljewka (Lipezk, Wolowo), im Rajon Wolowo
 in der Republik Mordwinien:
 Wassiljewka (Mordwinien, Itschalki), im Rajon Itschalki
 Wassiljewka (Mordwinien, Kowylkino), im Rajon Kowylkino
 Wassiljewka (Mordwinien, Romodanowo), im Rajon Romodanowo
 in der Oblast Moskau:
 Wassiljewka (Moskau)
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Wassiljewka (Nischni Nowgorod)
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Wassiljewka (Nowosibirsk, Kupino), im Rajon Kupino
 Wassiljewka (Nowosibirsk, Tschany), im Rajon Tschany
 in der Oblast Omsk:
 Wassiljewka (Omsk, Marjanowka), im Rajon Marjanowka
 Wassiljewka (Omsk, Okoneschnikowo), im Rajon Okoneschnikowo
 in der Oblast Orenburg:
 Wassiljewka (Orenburg, Abdulino), im Rajon Abdulino
 Wassiljewka (Orenburg, Akbulak), im Rajon Akbulak
 Wassiljewka (Orenburg, Beljajewka), im Rajon Beljajewka
 Wassiljewka (Orenburg, Kurmanajewka), im Rajon Kurmanajewka
 Wassiljewka (Orenburg, Kuwandyk), im Rajon Kuwandyk
 Wassiljewka (Orenburg, Nowosergijewskoje), im Rajon Nowosergijewskoje
 Wassiljewka (Orenburg, Oktjabrskoje), im Rajon Oktjabrskoje
 Wassiljewka (Orenburg, Saraktasch), im Rajon Saraktasch
 Wassiljewka (Orenburg, Sewernoje), im Rajon Sewernoje
 in der Oblast Orjol:
 Wassiljewka (Orjol, Bolchow), im Rajon Bolchow
 Wassiljewka (Orjol, Dmitrowsk), im Rajon Dmitrowsk
 Wassiljewka (Orjol, Glasunowka), im Rajon Glasunowka
 Wassiljewka (Orjol, Nowoderewenkowski), im Rajon Nowoderewenkowski
 Wassiljewka (Orjol, Salegoschtsch, Lomowoje), im Rajon Salegoschtsch, Landgemeinde Lomowoje
 Wassiljewka (Orjol, Salegoschtsch, Nischnjaja Salegoschtsch), im Rajon Salegoschtsch, Landgemeinde Nischnjaja Salegoschtsch
 Wassiljewka (Orjol, Swerdlowski), im Rajon Swerdlowski
 Wassiljewka (Orjol, Urizki), im Rajon Urizki
 Wassiljewka (Orjol, Werchowje), im Rajon Werchowje
 in der Oblast Pensa:
 Wassiljewka (Pensa, Bessonowka), im Rajon Bessonowka
 Wassiljewka (Pensa), im Rajon Pensa
 Wassiljewka (Pensa, Tamala), im Rajon Tamala
 Wassiljewka (Pensa, Wadinsk), im Rajon Wadinsk
 in der Region Perm:
 Wassiljewka (Perm, Kudymkar), im Rajon Kudymkar
 Wassiljewka (Perm, Oktjabrski), im Rajon Oktjabrski
 Wassiljewka (Perm), im Rajon Perm
 in der Region Primorje:
 Wassiljewka (Primorje, Michailowka), im Rajon Michailowka
 Wassiljewka (Primorje, Partisansk), im Rajon Partisansk
 in der Oblast Rjasan:
 Wassiljewka (Rjasan)
 in der Oblast Rostow:
 Wassiljewka (Rostow, Tarassowski), im Rajon Tarassowski
 Wassiljewka (Rostow, Zelina, Olschanka), im Rajon Zelina, Landgemeinde Olschanka
 Wassiljewka (Rostow, Zelina, Chleborobnoje), im Rajon Zelina, Landgemeinde Chleborobnoje
 in der Oblast Samara:
 Wassiljewka (Samara, Besentschuk), im Rajon Besentschuk
 Wassiljewka (Samara, Borskoje), im Rajon Borskoje
 Wassiljewka (Samara, Krasny Jar), im Rajon Krasny Jar
 Wassiljewka (Samara, Pochwistnewo), im Rajon Pochwistnewo
 Wassiljewka (Samara, Schentala, Kanaschskaja), im Rajon Schentala, Landgemeinde Kanaschskaja
 Wassiljewka (Samara, Schentala), im Rajon Schentala, Landgemeinde Wassiljewka
 Wassiljewka (Samara, Stawropol), im Rajon Stawropol
 Wassiljewka (Samara, Sysran), im Rajon Sysran
 in der Oblast Saratow:
 Wassiljewka (Saratow, Jerschow), im Rajon Jerschow
 Wassiljewka (Saratow, Marx), im Rajon Marx (bis 1915 auch deutsch Basel)
 Wassiljewka (Saratow, Nowousensk), im Rajon Nowousensk
 Wassiljewka (Saratow, Rtischtschewo), im Rajon Rtischtschewo
 in der Oblast Smolensk:
 Wassiljewka (Smolensk, Roslawl, Kostyri), im Rajon Roslawl, Landgemeinde Kostyri
 Wassiljewka (Smolensk, Roslawl, Ostjor), im Rajon Roslawl, Landgemeinde Ostjor
 Wassiljewka (Smolensk, Ugra), im Rajon Ugra
 in der Oblast Tambow:
 Wassiljewka (Tambow, Inschawino), im Rajon Inschawino
 Wassiljewka (Tambow, Mordowo), im Rajon Mordowo
 Wassiljewka (Tambow, Sosnowka), im Rajon Sosnowka
 Wassiljewka (Tambow, Starojurjewo), im Rajon Starojurjewo
 Wassiljewka (Tambow, Tokarewka), im Rajon Tokarewka
 Wassiljewka (Tambow, Umjot), im Rajon Umjot
 Wassiljewka (Tambow, Uwarowo), im Rajon Uwarowo
 in der Republik Tatarstan:
 Wassiljewka (Tatarstan, Aksubajewo), im Rajon Aksubajewo
 Wassiljewka (Tatarstan, Almetjewsk), im Rajon Almetjewsk
 Wassiljewka (Tatarstan, Buinsk), im Rajon Buinsk
 Wassiljewka (Tatarstan, Tetjuschi), im Rajon Tetjuschi
 in der Oblast Tomsk:
 Wassiljewka (Tomsk, Syrjanskoje), im Rajon Syrjanskoje
 Wassiljewka (Tomsk, Tschainsk), im Rajon Tschainsk
 in der Region Transbaikalien:
 Wassiljewka (Transbaikalien)
 in der Republik Tschuwaschien:
 Wassiljewka (Tschuwaschien)
 in der Oblast Tula:
 Wassiljewka (Tula, Bogorodizk), im Rajon Bogorodizk
 Wassiljewka (Tula, Nowomoskowsk), im Stadtkreis Nowomoskowsk
 Wassiljewka (Tula, Uslowaja), im Rajon Uslowaja
 in der Oblast Uljanowsk:
 Wassiljewka (Uljanowsk, Nowospasskoje), im Rajon Nowospasskoje
 Wassiljewka (Uljanowsk, Uljanowsk), im Rajon Uljanowsk
 in der Oblast Wladimir:
 Wassiljewka (Wladimir, Jurjew-Polski), im Rajon Jurjew-Polski
 Wassiljewka (Wladimir, Sobinka), im Rajon Sobinka
 in der Oblast Wolgograd:
 Wassiljewka (Wolgograd)
 in der Oblast Wologda:
 Wassiljewka (Wologda)
 in der Oblast Woronesch:
 Wassiljewka (Woronesch, Anna), im Rajon Anna
 Wassiljewka (Woronesch, Buturlinowka), im Rajon Buturlinowka
 Wassiljewka (Woronesch, Ertil), im Rajon Ertil
 Wassiljewka (Woronesch, Gribanowski), im Rajon Gribanowski
 Wassiljewka (Woronesch, Kantemirowka), im Rajon Kantemirowka
 Wassiljewka (Woronesch, Ramon), im Rajon Ramon

Siehe auch:
 Wassyliwka (Begriffsklärung), ukrainische Entsprechung